Vessióloie (Krasnodar), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessióloie (Sudak), població de la república de Crimea, a Rússia
 Vessióloie (Djankoi), població de la república de Crimea, a Rússia
 Vessióloie (Simferòpol), població de la república de Crimea, a Rússia